Валерий Иванович Журавлёв (; 11 декабря 1938, Москва — 18 июля 2021, Елгава) — латвийский, ранее советский шахматист, международный мастер.

Карьера шахматиста 

Журавлёв трижды выигрывал чемпионат Латвии по шахматам: в 1980, 1992 и 1994 годах. Ещё несколько раз был вторым (1968, 1993) и третьим (1984 1988) на этом соревновании.
В 1967 году выиграл чемпионат общества «Динамо» в Сочи и занял восьмое место в первенстве СССР в Харькове.

1970-е годы Журавлёв жил в Калининграде и на соревнованиях представлял Россию. В 1972 году он поделил первое место на чемпионате Вооруженных Сил (вместе с Семёном Фурманом) и на чемпионате Дружественных Армий (вместе с Янисом Клованом). В 1977 году Журавлёв победил на чемпионате России по шахматам в Волгограде (вместе с Львом Псахисом. В 1977 году Журавлёв участвовал в мемориале М.И.Чигорина в Сочи.

Играл в составе команд Латвии в Спартакиадах Народов СССР (1962, 1969), командном Кубке СССР (1990) на Всемирной шахматной олимпиаде (1994) и командном чемпионате Европы.

В последные годы жизни проживал недалеко от Резекне и продолжал участвовать в командных соревнованиях Латвии.

Старший брат — мастер ФИДЕ Н. И. Журавлёв.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка Валерия Журавлёва на сайте chessgames.com
 Карточка Валерия Журавлёва  на сайте 365chess.com
 Карточка Валерия Журавлёва  на сайте chesstempo.com
 Карточка Валерия Журавлёва на сайте newinchess.com

Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Международные мастера по шахматам
Участники шахматных олимпиад
Мастера спорта СССР по шахматам